Malonogometni klub "Cavtat" (MNK "Cavtat"; "Cavtat") je futsal (malonogometni) klub iz Cavtata, općina Konavle, Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska.

O klubu 
MNK "Cavtat" je osnovan 2001. godine, a osnivači su bili bivši nogometaši NK "Cavtat", koji je ranije ugašen. Klub je počeo igranjem u Županijskoj malonogometnoj ligi Dubrovačko-neretvanske županije, koja se igrala na području Konavala, Župe Dubrovačke i Rijeke Dubrovačke, a kasnije se proširila na cijelu županiju. "Cavtat" je postao najuspješniji klub lige i najuspješniji klub s područja Konavala. U sezoni 2010./11. su bili članovi 2. HMNL - Jug.  
Klub je također nastupao na više malonogometnih turnira, uključujući i "Kutiju šibica".

Uspjesi  
 Županijska malonogometna (futsal) liga Dubrovačko-neretvanska (ŽMNL - Istok) 
 prvak: 2004./05., 2007./08., 2008./09., 2009./10., 2011./12., 2019./20., 2020./21. 

 Županijski kup Dubrovačko-neretvanske županije 
 pobjednik: 2016.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci 
 Cavtat 
 NK Cavtat

Vanjske poveznice 
 Mnk "Cavtat", facebook stranica 
 mnk-cavtat.com, wayback (2016.) 
 mnk-cavtat.com, wayback (2008.) 
 findglocal.com, Mnk "Cavtat" 
 zmnl-istok-dns.eu, Mnk Cavtat 
 arhiva2.kutija-sibica.hr, MNK CAVTAT 
 slobodnadalmacija.hr, ŽUPANIJSKA MALONOGOMETNA LIGA - MNK CAVTAT

Izvori 
 
 mnk-cavtat.com, Povijest MNK Cavtat, wayback arhiva 
 zmnl-istok-dns.eu/index.php, Povijest Lige, pristupljeno 23. studenog 2021. 
 zmnl-istok-dns.eu/, Prvaci, pristupljeno 23. studenog 2021. 
 rogotin.hr, ZAKLJUČENA ŽUPANIJSKA LIGA - Cavtat je prvak, ali, ako ne želi u veći rang, nek kvalifikacije igra klub koji to želi!, objavljeno 6. lipnja 2020., pristupljeno 23. studenog 2021. 
 crofutsal.com, Cavtat odustao od kvalifikacija, Genius i Knin u 2.HMNL-jug!, objavljeno 17. kolovoza 2020., pristupljeno 23. studenog 2021. 
 poslovna.hr, Malonogometni klub Cavtat 
 bisnode.hr, Malonogometni klub "Cavtat" 
 fininfo.hr, MNK "CAVTAT" 
  

Malonogometni klubovi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
Cavtat